Хра́мов — русская фамилия.

 Известные носители
 Храмов, Александр Александрович (род. 1989) — российский футболист.
 
 Храмов, Анатолий Геннадьевич (род. 1958) — капитан 1-го ранга, Герой России.
 
 Храмов, Вячеслав Владимирович (1950—2011) — оперный певец, народный артист России.
 Храмов, Владимир Александрович (1925—1989) — советский кинорежиссёр.
 Храмов, Евгений Львович (Абельман; 1932—2001) — советский и российский поэт, переводчик.
 
 Храмов, Николай Иванович (1913—1950) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Храмов, Олег Владимирович (род. 1955) — генерал-полковник.
 Храмов, Рэм Андреевич (1932—2020) — депутат Государственной думы.
 Храмов, Сергей Николаевич (род. 1978) — российский самбист.